Melfort bezeichnet: 

 Melfort, Kleinstadt in Saskatchewan, Kanada
 Melfort (Schottland), Weiler in Argyll and Bute, Schottland
 Melfort (Simbabwe), Ort in der Provinz Mashonaland East in Simbabwe
 Melfort Tea Estate, Teeplantage in Sri Lanka
 Earl of Melfort, schottischer Adelstitel

Melfort ist der Familienname folgender Person: 

 Melanie Melfort (* 1982), deutsch-französische Hochspringerin, siehe Melanie Skotnik